Ikonnikovia kan syfta på:

 Ikonnikovia (djur) – ett släkte av insekter
 Ikonnikovia (växter) – ett släkte av växter